Cumulonimbe, núvol de gran desenvolupament vertical.
 Competències bàsiques, capacitat d'utilitzar els coneixements i les habilitats que una persona té en contextos i situacions quotidianes.